Příjmení Grossmann, Grossman nebo Grosman nosí více různých osobností:
 David Grossman (* 1954) – izraelský spisovatel a esejista
 Denisa Grossmanová (* 1993) – česká modelka
 Chajka Grossman (1919–1996) – židovská odbojářka, izraelská politička
 Karl Großmann (1863–1922) – německý sériový vrah
 Jan Grossman (1925–1993) – český režisér
 Jiří Grossmann (1941–1971) – český herec, zpěvák a textař
 Josef Grossmann (???–1878) – moravskoněmecký politik, starosta Místku, zemský poslanec
 Ladislav Grosman (1921–1981) – slovenský spisovatel a scenárista
 Ludmila Grossmannová Brodská (1859–1935) – česká učitelka, spisovatelka a překladatelka
 Marcel Grossmann (1878–1936) – maďarsko-švýcarský matematik
 Max R. P. Grossmann, německý programátor a počítačový odborník
 Rudolph Grossmann (1882–1941) – německý grafik
 Steve Grossman – rozcestník
 Vasilij Semjonovič Grossman (Josif Solomonovič Grossman 1905–1964) – ruský spisovatel
 Zdenka Grossmannová (* 1965) – československá vodní slalomářka, kajakářka

Německá příjmení
Židovská příjmení